Rostworowski ist der Familienname folgender Personen:

 María Rostworowski (1915–2016), peruanische Historikerin
 Michał Jan Rostworowski (1864–1940), polnisch-österreichischer Jurist

en:Rostworowski